Söding steht für:
 Söding, Ortslage und frühere Gemeinde im Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Söding-Sankt Johann, Gemeinde im Bezirk Voitsberg, Steiermark

Soeding oder Söding ist der Familienname folgender Personen:
 Ellen Soeding (1904–1987), deutsche Schriftstellerin
 Hans Söding (1898–2001), deutscher Botaniker und Hochschullehrer
 Heinrich Söding (* 1936), deutscher Schiffbauingenieur und Hochschullehrer 
 Paul Söding (* 1933), deutscher Physiker
 Thomas Söding (* 1956), deutscher Theologe
 Ulrich Söding (* 1957), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer